Die Eredivisie 1956/57 war die erste Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie war der Beginn des professionellen Fußball-Wettbewerbs in den Niederlanden und enthielt die 18 besten Vereine des Landes. Die Saison begann am 2. September 1956 und endete am 2. Juni 1957.

Meister wurde zum 9. Mal Ajax Amsterdam. Absteigen mussten Willem II Tilburg und der FC Eindhoven.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Ajax Amsterdam  
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1956/57